William Onslow peut faire référence à :

 William Onslow,  Comte d'Onslow (1853–1911)
 William Onslow,  Comte d'Onslow (1913–1971)